Карма (, від  карман «справа, дія, праця» / «причина-наслідок, відплата») — універсальний закон дії та наслідків в дхармічних релігіях

 Карма () — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія (Іспанія)

Див. також
 Karma
 Корма (значення)